Peragine ist der Familienname von:

 Giovanni Peragine (* 1965), apostolischer Administrator von Südalbanien
 Marcel Peragine, US-amerikanischer Filmeditor